Die World Games sind eine internationale Veranstaltung in Sportarten, die nicht zum Wettkampf-Programm der Olympischen Spiele gehören, aber dennoch eine hohe weltweite Verbreitung haben.

Sie werden alle vier Jahre an wechselnden Orten ausgetragen, jeweils im Jahr nach den Olympischen Sommerspielen. Ausrichter ist der Internationale Verband für Weltspiele (IWGA) unter der Schirmherrschaft des Internationalen Olympischen Komitees.

Obwohl die World Games wie die Olympischen Spiele eine internationale Sportveranstaltung sind und Wettkämpfe zwischen den Spitzensportlern der Welt stattfinden lassen, sind sie durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet:

 Teilnehmende Sportler sind Vertreter ihrer Sportart und werden von dem zuständigen internationalen Sportfachverband und nicht von Dachorganisationen in ihren Heimatländern ausgewählt.
 Es werden bereits bestehende Einrichtungen als Austragungsorte für die Wettkämpfe verwendet.

Die Veranstaltung besteht aus ausgewählten Sportarten, die zwar olympische Anerkennung haben, aber nicht Bestandteil des Wettkampf-Programms der Olympischen Spiele sind. Parallel werden Programme angeboten, an denen die Öffentlichkeit teilnehmen kann, wobei hier die allgemeine Verbreitung der jeweiligen Sportart sowie der Austausch zwischen den Einwohnern und den aus aller Welt teilnehmenden/besuchenden Athleten und Funktionären das Ziel ist. Neben offiziellen Sportarten, die von der IWGA-Vollversammlung beschlossen werden, gibt es Einladungssportarten, die vom jeweiligen lokalen Ausrichter in das Programm genommen werden (meist aufgrund guter Erfolgschancen der einheimischen Teams oder einem erhofften großen Zuschauerinteresse).

Geschichte 
1980 wurde das World Games Council von verschiedenen internationalen Sportverbänden gegründet, deren Sportarten darauf warteten, in das olympische Wettkampf-Programm aufgenommen zu werden. Der Zweck der Veranstaltung besteht darin, Sportarten, die nicht bei den Olympischen Sommerspielen vertreten sind, eine Plattform zu geben. 1981 fanden die ersten offiziellen Spiele in Santa Clara (USA) statt. Drei Jahre vorher wurden 1978 die sogenannten Pre World Games in Seoul (Korea) ausgetragen.

Im Jahre 1996 wurde das World Games Council in International World Games Association (IWGA) umbenannt. Seit 2000 finden die Spiele unter der Schirmherrschaft des IOC statt.

Die World Games fanden bislang zweimal in Deutschland statt. In Karlsruhe die World Games 1989 und in Duisburg die World Games 2005, bei denen sich 3000 Sportler in 40 nicht-olympischen Sportarten maßen, die in 25 Veranstaltungsstätten ausgetragen wurden. Am 17. März 2008 gab die IWGA unter 20 Mitbewerbern den Städten Duisburg und Düsseldorf den Zuschlag für die Ausrichtung der World Games 2013. Am 8. Dezember 2008 sagte die Stadt Duisburg die Ausrichtung jedoch aus finanziellen Gründen wieder ab, worauf auch Düsseldorf die Bewerbung zurückzog.

Austragungen

Sportarten 
Einige der Sportarten waren früher einmal olympisch oder wurden später zu olympischen Sportarten wie z. B. Triathlon. Bis vor kurzem war die Austragung von Sportarten bei den World Games eine Voraussetzung, später bei den Olympischen Spielen vertreten zu sein. Aufgrund der selbstauferlegten Beschränkung des IOC, bei künftigen Olympischen Spielen nicht mehr als 10.000 Sportler teilnehmen zu lassen, werden derzeit aber nur noch in Ausnahmefällen neue Sportarten zu olympischen Wettkampf-Disziplinen wie z. B. 7er-Rugby bei den Olympischen Sommerspielen 2016.

Bei den World Games wird unterschieden zwischen den Wettkampfsportarten und den Einladungssportarten (früher Demonstrationssportarten). Einladungssportarten gehören nicht zum offiziellen Wettkampfprogramm der IWGA (und werden auch nicht von dieser bestimmt), sondern nehmen „auf Einladung“ der jeweiligen Ausrichterstadt an den World Games teil, wie zum Beispiel die japanische Kampfkunst Aikidō (in der auf Wettkämpfe verzichtet wird).

Übersicht über die Sportarten bei den World Games

Medaillenspiegel 

Bisher konnten bei 10 World Games 90 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen. Medaillen bei Einladungssportarten sind hierbei nicht berücksichtigt. Auch die vergebenen Medaillen bei den Pre World Games 1978 sind nicht mit berücksichtigt.

Siehe auch 

 Commonwealth Games
 Universiade

Einzelnachweise

Weblinks 

 International World Games Association

 
Multisportveranstaltung
Erstveranstaltung 1981